Бендежён () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Конт.

Площадь коммуны — 6,35 км², население — 892 человека (2006) с выраженной тенденцией к росту: 949 человек (2012), плотность населения — 149,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 939 человек, а в 2012 году — 949 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 580 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 445 были экономически активными, 135 — неактивными (показатель активности 76,7 %, в 1999 году — 73,3 %). Из 445 активных трудоспособных жителей работали 411 человек (214 мужчин и 197 женщин), 34 числились безработными (16 мужчин и 18 женщин). Среди 135 трудоспособных неактивных граждан 46 были учениками либо студентами, 48 — пенсионерами, а ещё 41 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 331 облагаемое налогом домохозяйство, в котором проживало 784,0 человека. При этом медиана доходов составила 20 тысяч 312 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания